Гусь — река в Рязанской и Владимирской областях России, левый приток Оки. Длина реки — 147 километров. Площадь водосборного бассейна — 3910 км². 

Истоки находятся в районе деревни Арсамаки (Гусь-Хрустальный район Владимирской области) , а устье за пристанью Забелино Касимовского района Рязанской области , образуя небольшое озеро.

Течение реки — в основном через лесистую местность, реже — через луга. Ширина — от 5 до 10 метров, реже, на поворотах, до 20.

Глубина 1—1,4 метра. Берега пологие, заросшие травой, кустарником и деревьями.
В ноябре замерзает до апреля.

В верхнем течении реки Гусь построены два искусственных водоёма — водохранилище у деревни Александровка (Гусь-Хрустальный район) и Городское водохранилище в городе Гусь-Хрустальный. Наполнение обоих водохранилищ происходит за счёт весеннего стока.

На реке расположено множество поселений с родственными топонимами (Гусь-Хрустальный, Гусевский, Гусь-Железный, деревня Гусь-Парахино, Гусевский Погост), а также различные ДОЛ, турбазы, профилактории; около посёлка Гусь-Железный детский санаторий.

По мнению В. А. Никонова, название реки происходит не от русского слова «гусь», а из того же неизвестного субстратного языка, которому принадлежат другие топонимы на -ус в том же регионе (ср. Чарус, Ибердус и др.)

Данные водного реестра 

По данным государственного водного реестра России, относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ока от водомерного поста у села Копоново до впадения реки Мокша, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки до впадения Мокши. Речной бассейн реки — Ока.

Код объекта в государственном водном реестре — 09010102312110000026498.

Притоки (км от устья) 

 12 км: река Колпь (лв)
 20 км: река Нарма (пр)
 49 км: река Мисерва (пр)
 55 км: река Дандур (пр)
 77 км: река Нинур (пр)
 84 км: ручей Сентур (руч. Чёрная Речка) (лв)

 90 км: река Нинор (Бочка) (пр)
 100 км: река Пынсур (пр)
 103 км: река Шершул (Енпуш) (лв)
 105 км: река Насмур (пр)
 112 км: река Вековка (лв)
 122 км: река Канава Смоляная (пр)

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 

Притоки Оки (приток Волги)
Реки Рязанской области
Реки Владимирской области
Реки Гусь-Хрустального района